Seuneubok Punti (Peureulak Timur), een plaats in Indonesië
Seuneubok Punti (Idi Tunong), een plaats in Indonesië
Seuneubok Punti (Peulimbang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing